Ciclo de Vida do Desenvolvimento Seguro – processo de desenvolvimento de software seguro
 Simple DirectMedia Layer – uma biblioteca multiplataforma que provê uma API para programação gráfica, ou
 Specification and Description Language – Linguagem de Especificação e Descrição (ITU-T); 
 Simple Declarative Language;
 Software Development Language;
 Stanford Digital Library;
 Na Eslováquia foi um partido político que existiu entre 2000 e 2004; 
 Soqosoqo Duavata ni Lewenivanua – Partido Fiji Unido.

Desambiguações de siglas